Guillermo Alberto, 1.º Príncipe de Montenuovo (8 de agosto de 1819 - 7 de abril de 1895), fue un príncipe italiano y Teniente Mariscal de Campo del Imperio austríaco.

Primeros años 
El Conde Guillermo Alberto de Neipperg nació en 1819 en Parma, Ducado de Parma. Era el hijo del Conde Adam Albert von Neipperg (1775-1829), ilegítimamente (antes de su matrimonio en 1821) con su segunda esposa, la Duquesa María Luisa de Parma (1791-1847). Ella era hija del emperador Francisco II del Sacro Imperio Romano Germánico y de la Princesa María Teresa de las Dos Sicilias.
 
Su madre María Luisa fue la segunda esposa y emperatriz consorte de Napoleón I de 1810 a 1814. Subsiguientemente reinó en su propio derecho como Duquesa de Parma desde 1817 en adelante.

Después de la muerte de su marido Napoleón I, que murió en Santa Elena en 1821, se casó morganáticamente con Adam Albert von Neipperg. Como resultado, Guillermo Alberto era hermanastro de Napoleón II.

Carrera militar 
En 1838, ingresó en el Ejército austríaco y tomó parte en las batallas contra insurgentes de 1848 en Italia y Hungría, alcanzando en 1854 el grado de Teniente Mariscal de Campo Segundo.

En 1859, tomó parte en la desastrosa batalla de Magenta, donde el Ejército austríaco fue derrotado por el Ejército franco-sardo. En 1860, pasó a ser comandante de un regimiento y fue trasladado a Bohemia en 1866. En 1867, fue promovido a General de Caballería, permaneciendo en el puesto hasta 1878.

Príncipe de Montenuovo 
En 1864, fue elevado al estatus de Príncipe de Montenuovo, que es la traducción italiana de Neipperg.

Matrimonio 
Guillermo Alberto se casó el 22 de febrero de 1851 en Viena con la Condesa Juliana Batthyány-Strattmann (10 de junio de 1827 - 19 de noviembre de 1871), hija menor del Conde János Baptist Batthyány-Strattmann y de su esposa, la Condesa María Esterházy de Galántha.

Tuvieron tres hijos:

Princesa Albertina de Montenuovo (30 de junio de 1853 - 13 de noviembre de 1895), casada en 1873 con el Conde Zygmunt Wielopolski, Marqués de Gonzaga-Myszkowski, con descendencia.
Alfredo, 2.º Príncipe de Montenuovo (16 de septiembre de 1854 - 6 de septiembre de 1927), casado en 1879 con la Condesa Franziska Kinsky de Wchinitz y Tettau, con descendencia.
Princesa María de Montenuovo (10 de septiembre de 1859 - 2 de marzo de 1911), casada en 1878 con el conde Antal Apponyi de Nagy-Appony, con descendencia.

Honores 
Parma
Caballero Gran Cruz de la Sagrado Orden Militar Constantiniana de San Jorge
Comandante de la Orden al Mérito de San Luis

Austria
Caballero del Toisón de Oro, 1867
Caballero de la Orden Militar de María Teresa, 1848
Caballero de la Orden imperial de Leopoldo, 1849
Medalla de Guerra

Otros
 Gran Cruz de la Orden del Águila Roja, 25 de septiembre de 1877
 Caballero de la Orden de Santa Ana
 Caballero de la Orden de San Estanislao
 Caballero de 3.ª clase de la Orden de San Vladimir
 Caballero de la Orden de la Gloria
 Caballero de Honor y Devoción de la Soberana Orden Militar de Malta

Ancestros

Referencias 

The Royal House of Stuart, London, 1969, 1971, 1976, Addington, A. C., Reference: 60 ; III 10
Jaromir Shepherd Field: The Military Maria Theresia Order and its members, Vienna 1857, S.1672-1676
P. Broucek: Montenuovo Wilhelm Albrecht Fürst von . P. Broucek: Monte Nuovo Wilhelm Albrecht Fürst von . In: Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950 (ÖBL). In: Austrian Biographical Dictionary 1815-1950 (ÖBL). Band 6, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1975, , S. 361 f. Volume 6, published by the Austrian Academy of Sciences, Vienna 1975, , p. 361 f. (Direktlinks auf S. 361, S. 362 ) (Direct-on p. 361, p. 362 )
Montenuovo, Wilhelm Albrecht Fürst von . Monte Nuovo, Wilhelm Albrecht Fürst von . In Constantin von Wurzbach : Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, 19. In Constantin von Wurzbach : Biographical Encyclopedia of the Empire of Austria, 19 Band, 1868 Band, 1868
Meyers Großes Konversations-Lexikon, Sechste Auflage, 1904–1911 Meyers Big Conversation Dictionary, Sixth Edition, 1904–1911

Príncipes de Italia
Generales de Austria
Nacidos en Parma
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Caballeros de la Orden militar de María Teresa